Ectobiidae  — семейство насекомых из подотряда тараканов (Blattodea). Крупнейшее семейство в подотряде, насчитывающее  около 2400 видов, объединяемых в 224 рода и 6 подсемейств. Представители включают ряд синантропных видов, в том числе рыжих тараканов (Blattella germanica). Для СССР указывалось 6 родов. В ископаемом состоянии известны с раннего мела.

Строение
Усики длиннее тела. Тело голое, без волосков. Церки членистые. Бёдра средних и задних ног со многими шипами на нижней стороне. Генитальная пластинка самцов с одним или двумя неодинаковыми грифельками, асимметричная.

Систематика 
Ниже приведён список родов в соответствии с электронным каталогом SpeciesFile.

Anaplectinae

Attaphilinae 
 Attaphila Wheeler, 1900

Blattellinae

Ectobiinae

Nyctiborinae

Pseudophyllodromiinae

incertae sedis

См. также 

 Азиатский таракан

Примечания

Литература

Ссылки 
 Blattellidae на сайте Fauna Europaea 

 
Семейства насекомых